|-
| 184201 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184202 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184203 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184204 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 184205 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184206 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184207 - ||  || 7 august 2004 ||  || 
|-
| 184208 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184209 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184210 - ||  || 15 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184211 - ||  || 15 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
|  ||  || 13 august 2004 ||  || 
|-
| 184213 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184214 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184215 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184216 - ||  || 22 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184217 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184218 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184219 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184220 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184221 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184222 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184223 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184224 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184225 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184226 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184227 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184228 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184229 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184230 - ||  || 7 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184231 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184232 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184233 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184234 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184235 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184236 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184237 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184238 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184239 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184240 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184241 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184242 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184243 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184244 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184245 - ||  || 15 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184246 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184247 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184248 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184249 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184250 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184251 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184252 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184253 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184254 - ||  || 8 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184255 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184256 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184257 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184258 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184259 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184260 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184261 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184262 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184263 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184264 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184265 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184266 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184267 - || 2004 XD || 1 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184268 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184269 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184270 - ||  || 9 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 184271 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184272 - ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 184273 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184274 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 184275 Laffra || 2005 AX || 6 ianuarie 2005 || Nogales || 
|-
| 184276 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184277 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184278 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184279 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184280 - ||  || 13 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 184281 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184282 - ||  || 19 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 184283 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184284 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184285 - ||  || 4 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184286 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184287 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184288 - ||  || 4 februarie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184289 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184290 - ||  || 9 februarie 2005 || La Silla || , 
|-
| 184291 - ||  || 15 februarie 2005 ||  || 
|-
| 184292 - || 2005 EK || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184293 - ||  || 2 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184294 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184295 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184296 - ||  || 1 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184297 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184298 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184299 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184300 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-